Butts ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Michael Butts (* 1981), US-amerikanischer Semitist
 Alan Butts (* 1940), britischer Ringer
 Alfred Mosher Butts (1899–1993), US-amerikanischer Architekt und Spieleautor
 Clyde Butts (* 1957), Cricketspieler des West Indies Cricket Teams
 Eddie Butts, US-amerikanischer Perkussionist und Bandleader
 Gerald Butts (* 1971), kanadischer Politiker
 Ingrid Butts (* 1963), US-amerikanische Skilangläuferin
 James Butts (* 1950), US-amerikanischer Dreispringer
 Jerry Butts (* 1945), US-amerikanischer Filmregisseur, Filmproduzent und Filmschauspieler,
 Jimmy Butts (1917–1998), US-amerikanischer Jazzmusiker

 Lucy De Butts (* 1983), englische Sängerin (lyrischer Koloratursopran)
 Mary Francis Butts (1890–1937), englische Schriftstellerin
 Peggy Butts (1924–2004), römisch-katholische Ordensfrau, Professorin für politische Theorie und kanadische Senatorin
 R. Dale Butts (1910–1990), US-amerikanischer Komponist für Filmmusik und Arrangeur
 Samuel Butts (1777–1814), US-amerikanischer Militäroffizier im Britisch-Amerikanischen Krieg
 Seymore Butts (* 1964), US-amerikanischer Pornodarsteller
 Tynita Butts-Townsend (* 1990), US-amerikanische Hochspringerin
 William Butts (~1486–1545), Mitglied der Regierung König Heinrich VIII. und dessen Leibarzt

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Butts (Georgia)
 Butts (Missouri)
 Butts (Pennsylvania)
 Butts (Virginia)
 Butts Corner (Virginia)
 Butts Mill (Alabama)
 Butts County, Verwaltungseinheit in Georgia

im NRHP gelistete Objekte:
 Butts Bridge, in Canterbury, Connecticut, ID-Nr. 10000272
 Butts County Courthouse, in Jackson, Georgia, ID-Nr. 80000982
 Thomas V. Butts House, in Columbus, Georgia, ID-Nr. 80001146

Siehe auch:
 Butt